Чаудхари () — индийская фамилия. Известные носители:

 Чаудхари, Аштха — индийская актриса.
 Чаудхари, Гурмит (род. 1984) — индийский актёр и модель.
 Чаудхари, Махима (род. 1973) — индийская актриса.
 Чаудхари, Сантох Сингх (1946—2023) — индийский политик.
 Чаудхари, Шанта — непальская политическая деятельница.
  (1931—2020) — пакистанский ботаник (ботаническое сокращение имени).